Film
 More (film), Barbet Schroeder rendezte 1969-es film
Együttesek
 More, brit heavy metal együttes
 More, horvát együttes
Albumok
 More, Pink Floyd-album, 1969 (az azonos című film zenéje)
 More (Beyoncé-EP), 2014
 More (Clarke-Boland Big Band-album), 1968
 More (Crystal Lewis-album), 2001
 More (Double Dagger-album), 2009
 More (Michael Bublé-EP), 2005
 More (Mary Alessi-album), 2005
 More... (Montell Jordan-album), 1996
 More, a horvát More együttes albuma, 1974
 More (No Mercy-album), 1998
 More (Symphony Number One-album), 2016
 More (Tamia-album), 2004
 More... (Trace Adkins-album), 1999
 More (Vitamin C-album), 2001
 More (Jeremy Riddle-album), 2017
 More! (album), Booka Shade-album, 2010
 More! More!! More!!!, Stereopony-album, 2011
Dalok
 "More" (dal, 1956), Alex Alstone és Tom Glazer szerzeménye, Perry Como előadásában
 "More" (Alison Moyet-dal), 2003
 "More" (Ice Prince-dal), 2012
 "More" (Indexi-dal), 1978
 "More" (Matthew West-dal), 2003
 "More", a horvát More együttes dala, 1974
 "More" (Peaches-dal), 2009
 "More" (The Sisters of Mercy-dal), 1990
 "More" (Trace Adkins-dal), 2000
 "More" (Usher-dal), 2010
 "More" (YU grupa-dal), 1973

Informatika
more (Unix), Unix-parancs